Maslinjak je ime več otočkov v Jadranskem morju:

 Maslinjak, otoček v Narodnem parku Kornati
 Maslinjak, otoček pri otoku Ist
 Maslinjak, otoček med otokoma Radljem in Murterjem
 Maslinjak, otoček pri otoku Žut
 Maslinjak, otoček pri otoku Murter